Blooming Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blooming Grove Township (Indiana)
 Blooming Grove Township (Minnesota)
 Blooming Grove Township (Ohio)
 Blooming Grove Township (Pennsylvania)